Sazanami kan verwijzen naar een van de volgende Japanse marineschepen:

 Sazanami (schip, 1899) - torpedobootjager
 Sazanami (schip, 1931) - torpedobootjager
 Sazanami (schip, 2005) - torpedobootjager